Черно́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Сланцевском районе Ленинградской области.

Административный центр — деревня Монастырёк.

Географическое положение 
Поселение расположено в северной части Сланцевского района.
 Граничит:
 на западе: со Сланцевским городским поселением
 на юге: с Выскатским сельским поселением
 на северо-востоке: с Кингисеппским районом
 на севере: примыкает к Нарвскому водохранилищу
По территории поселения проходят автодороги:
  (Псков — Краколье)
  (подъезд к дер. Монастырёк)
  (подъезд к дер. Черно)
  (подъезд к дер. Большая Боровня)
  (Черно — Монастырёк — Черновское)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 27 км>.

Через территорию поселения проходит железная дорога Веймарн — Гдов (о/п 183 км, Вервенка, Ищево).

История 
После Октябрьской революции 1917 года в составе Выскатской волости Гдовского уезда был образован Черновский сельсовет с центром в деревне Чёрное.

1 августа 1927 года после ликвидации губерний, уездов и волостей Черновский сельсовет вошёл в состав вновь образованного Рудненского района Ленинградского округа Ленинградской области.

10 декабря 1928 года Черновский сельсовет был передан в состав Кингисеппского района.

В 1933 году в состав Черновского сельсовета входили 13 населённых пунктов: Чёрное, Вороново, Сухонос, Монастырки, Тихвинка, Мал. Боровня, Бол. Боровня, Медвежек, Кривая Лука, Кр. Посёлок, Мал. Монастырёк, Дубоем, Вервино.

11 марта 1941 года Черновский сельсовет вошёл в состав вновь образованного Сланцевского района.

По данным 1990 года центром Черновского сельсовета являлась деревня Монастырёк.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Черновский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Черновскую волость.

С 1 января 2006 года в соответствии с областным законом Ленинградской области № 47-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Сланцевский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Черновское сельское поселение, в состав которого вошла территория бывшей Черновской волости.

Население

Состав сельского поселения 

 упразднённые населённые пункты
 Вервёнка — посёлок при железнодорожной станции, упразднён в 2004 году

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Муниципальные образования Сланцевского района
Сельские поселения Ленинградской области